Varissaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Varissaaret (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Varissaaret (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Varissaaret (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,79, long 26,78), 
 Varissaaret (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,72, long 26,88), 
 Varissaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,12, long 28,76), 
 Varissaaret (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar